Wild Bill bezeichnet:

 Wild Bill (Film), US-amerikanischer Western von Walter Hill aus dem Jahr 1995
 Wild Bill (Fernsehserie), britische Kriminal-Dramedy, 2019

Wild Bill ist der Spitzname folgender Personen: 

 James Butler Hickok (1837–1876), US-amerikanischer Revolverheld, siehe Bill Hickok
 John Wilburn Stealey (* 1947), US-amerikanischer Unternehmer, siehe Bill Stealey
 William Joseph Donovan (1883–1959), US-amerikanischer Jurist und Geheimdienst-Mitarbeiter